“Flavenol” se može odnositi na:

Flavonoli
Flavanoli